«Полицейская делает карьеру» () — итальянская сексуальная комедия 1976 года режиссёра Микеле Массимо Тарантини.

Первый фильм трилогии с Эдвиж Фенек в роли полицейской Джианны Амикуччи: «Полицейская в отделе нравов» и «Полицейская в Нью-Йорке».

Часто рассматривается как тетралогия — как неофициальное продолжение фильма «Полицейская» (снятого другим режиссёром и с другой актрисой), но при той же теме в фильмах Тарантини секс и нагота становятся более явными, а серьёзность уступает фарсу и пародии на жанр «poliziottesco».

Рецензентами неоднократно отмечалось, что по характеру тетралогии это своего рода итальянский предшественник «Полицейской академии».

Сюжет 
Джианна Амикуччи (Эдвиж Фенек), дочь портье, мечтает стать офицером полиции. Она страсть как любит читать детективные романы, она шпионит за своими соседями и читает их почту, надеясь наткнуться на преступление. Да и её жених Чече уже служит в полиции — и она недовольна его высокомерием. После окончания школы она подаёт заявление в полицию, что вроде бы невозможно, но поскольку в неё влюблён сын комиссара полиции Альберто Моретти, её зачисляют в академию, куда поступает и Альберто, и она даже как-то сдаёт выпускной экзамен.

Джианну назначают в участок капитана Антинори, где ей поручают элементарные дела, и тут, из-за её буйного энтузиазма и чрезвычайного рвения всё идёт не так — одна проблема за другой: бесстрашная и неугомонная она сеет хаос в участке, и, к головной боли своего начальства, умудряется непонятным образом «находить» уголовные дела.

Очаровательная и дерзкая, преданная делу, компенсируя свою недостаточную квалификацию повышенной готовностью к работе и, конечно, красотой, Джианна на пути признания пройдёт через множество нелепых неудач и фарсовых ситуаций, но сумеет завоевать уважение коллег и преодолеть насмешки своего ревнивого жениха.

И только ей, с её сентиментальностью и обострённым чувством справедливости, есть дело до маленького мальчика, потерявшего маму, что неожиданно приведёт её к раскрытию сети наркоторговцев, и она добьётся ареста неуловимого главаря, даже если ей придётся выдавать себя за проститутку, чтобы получить доказательства, и в итоге получит повышение.

В ролях 
 Эдвиж Фенек — Джианна Амикуччи
 Джиджи Баллиста — начальник полиции Моретти
 Марио Каротенуто — капитан Антинори, начальник участка
 Альваро Витали — Альваро Тралло
 Мишель Гаммино — Чече, жених Джианны
 Франческо Муле — Альфредо Амикуччи, отец Джианны
 Джузепе Памбиери — Альберто Моретти, поклонник Джианны
 Риккардо Гарроне — Федерико Инноченти
 Нелло Пазафини — сутенёр
 Джанфранко Д’Анджело — достопочтенный Маннелло
 и другие

Примечания

Ссылки 
 Gerald Kuklinski — Politess im Sittenstress  // italo-cinema.de
 La poliziotta fa carriera  // Британский институт кино
 La poliziotta fa carriera  // Lexikon des internationalen Films

Фильмы Италии 1976 года
Кинокомедии 1976 года
Кинокомедии Италии
Комедийные фильмы о полицейских
Эротические фильмы 1970-х годов
Эротические фильмы Италии
Эротические комедии
Фильмы Микеле Массимо Тарантини